David Hunt kan syfta på bland andra:

* David Hunt (född 1934), engelsk seglare
 David Hunt (född 1991), sydafrikansk roddare